Новые христиане () — исторический термин, применявшийся в Испании и Португалии после Реконкисты для обозначения социальной группы, состоящей из обращённых в христианство мусульман и иудеев, а также для их потомков даже спустя несколько поколений после перехода в христианскую религию. Термин впервые стал употребляться по отношению к евреям, принуждаемым к переходу в христианство после антиеврейских погромов 1391 года.

«Новые христиане» в тогдашнем пиренейском обществе противопоставлялись так называемым «исконным христианам», якобы имевшим христианское происхождение «со всех сторон» и с «незапамятных времён» (tiempo inmemorial), хотя на практике для признания исконным христианином обычно требовалось, чтобы христианами были лишь родители и все бабушки и дедушки человека. «Новые христиане», даже несмотря на смену веры, на протяжении многих лет после Реконкисты подвергались преследованиям и притеснениям.

В Португалии в 1772 году маркиз Помбал уравнял в правах новых и старых христиан.

См. также 
 Марраны
 Мориски

Примечания

Литература 
 J. Lúcio de Azevedo (1989). História dos Cristãos Novos Portugueses. Lisboa: Clássica Editora.

История Испании
История Португалии
История христианства
Мориски
Христианский антииудаизм